Det här är en lista över ledamöter av Kyrkomötet under mandatperioden 2002–2005.

Invalda ledamöter
Nedan listas de ledamöter som valdes in vid Kyrkovalet 2001.

Referenser 

Ledamöter av kyrkomötet
Politik i Sverige 2002